Гирич — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гирич, Андрей Иванович (1918—1973) — лётчик-ас, участник Великой Отечественной войны, генерал-майор, Герой Советского Союза (1945).
 Гирич, Вера (1967—2022) — украинская журналистка «Радио Свобода».
 Гирич, Игорь Борисович (род. 1962) — советский и украинский журналист и историк, доктор исторических наук. См. также 
 Гиричи — деревня в Вензовецком сельсовете Дятловского района Гродненской области Белоруссии.